Pearl River kan syfta på:

Geografi

Kina 

 Pärlfloden eller Zhujiang, Guangdong,

USA 

 Pearl River (vattendrag i USA), flod, Louisiana och Mississippi, 
 Pearl River, Louisiana, ort, 
 Pearl River, Mississippi, ort, Neshoba County, 
 Pearl River, New York, ort, Rockland County, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar